Мырат Оразгулыевич Гаррыев (; апрель 1932, Абадан — 28 августа 2012, Ашхабад, Туркмения) — известный почетный старейшина Туркменистана, в прошлом председатель ЦИК Туркменистана, заместитель председателя Совета старейшин Туркменистана, академик Академии наук Туркменистана.

Биография 
Родился в 1932 году в городе Абадан.

В 1957 году окончил Ташкентский фармацевтический институт.

В 1957—1996 годах работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и в системе Академии наук.

В 1996—2011 годах занимал должности заместителя председателя Совета по делам религий при президенте Туркменистана — ответственного управляющего делами Совета, председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане.

С мая 2011 года — заместитель Председателя Совета старейшин Туркменистана.

Скончался 28 августа 2012 года на 81 году жизни.

 — говорится в некрологе, подписанном президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и членами правительства.

Награды 
 Почетный старейшина Туркменистана
 Заслуженный деятель науки и техники Туркменистана
 Медаль «Ватана болан сойгуси учин»
 Медаль «20 лет Независимости Туркменистана»
 Медаль «Гайрат»
 Орден «Галкыныш»
 Орден «Битараплык»
 Орден «Гарашсыз Туркменистана болан бейик сойгуси учин»
 Орден «Алтын Асыр» (I, II, III степени)
 Орден «Звезда Президента»

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте ЦентрАзия 

Выпускники вузов Ташкента